JAK steht für
 Jacmel, IATA-Code des Flughafens in Haiti
 JAK Mitgliedsbank, eine schwedische Bank
 Januskinase, ein Protein in der Biochemie
 JAK-STAT-Signalweg
 Jüdisches Antifaschistisches Komitee, eine politische Organisation in der Sowjetunion
 Jüdischer Aktionskreis
 Pseudonym von Raymond Allen Jackson (1927–1997), britischer Karikaturist
 den Markennamen JAK des polnischen Automobilherstellers Przedsiębiorstwo Projektowania i Budowy Prototypów J. i J. Kwiatkowski
 Jak, bestimmte Flugzeugtypen des Herstellers Jakowlew 

Jak steht für
 Yak, eine Rinderart (alternative Schreibweise)
 Brief des Jakobus, ein Brief des Neuen Testaments (Abkürzung)
 Jak, albanisch für Giacomo
 Ják, ungarischer Ort im Komitat Vas
 Jak (Ostmiomaffo), ein Dorf im indonesischen Distrikt Ostmiomaffo in Westtimor
 Jakowlew, sowjetischer Hersteller von Flugzeugen und Hubschraubern

Siehe auch:
 Jaak
 YAK

Abkürzung